Алекса́ндр Бараба́нов:
 Барабанов, Александр Дмитриевич (род. 1994) — российский хоккеист, нападающий.
 Барабанов, Александр Кузьмич (1920—1970) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Барабанов, Александр Сергеевич (род. 1991) — белорусский футболист.
 Барабанов, Александр Трифонович (1928—2018) — советский и российский учёный.